Камри Премьер 2019/2020 () — 28-й сезон чемпионата Уэльса, проходивший с 16 августа 2019 года по 25 апреля 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Лландидно» и «Лланелли Таун».Их заменили «Эйрбас», победитель Кимру Альянс, и «Пен-и-Бонт», победитель Первой лиги Уэльса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Чемпионская группа

Группа вылета

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Статистика лиги на soccerway.com

Чемпионат Уэльса по футболу
Уэльс
Уэльс